Engelke ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Engelke (* 1965), deutsche Komikerin und Schauspielerin

 Barbara Engelke (* 1959), deutsche Drehbuchautorin

 Ernst Engelke (* 1941), deutscher Theologe, Diplom-Psychologe und Sozialwissenschaftler
 Fritz Engelke (1878–1956), deutscher lutherischer Theologe
 Gerrit Engelke (1890–1918), deutscher Dichter

 Heinrich Engelke (1910–1979), deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Chemnitz
 Heinrich Askan Engelken (1675–1734), deutscher lutherischer Theologe
 Helga Budde-Engelke (* 1950), deutsche Malerin und Grafikerin
 Helga Engelke (1925–2014), deutsche Tischtennisspielerin
 Hermann Christoph Engelke (1679–1742), deutscher Theologe
 Kai Engelke (* 1946), deutscher Schriftsteller, Musikjournalist, Rezitator, Liedermacher und Pädagoge
 Martin Engelke (1852–1932), deutscher Bildhauer
 Marcus Engelke (* 1972), deutscher Basketballspieler
 Max Engelke (* 1982), deutscher Schauspieler
 Sofie Engelke (1927–2000), deutsche Schauspielerin
 Ulrike Engelke (* 1941), deutsche Flötistin und Autorin
 Willm Engelke (* 1983), deutscher Faustballer

Siehe auch:
 Engelkes
 Engelken
 Engelke up de Muer